Die 1. jugoslawische Fußballliga 1984/85 war die 56. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 19. August 1984 und endete am 30. Juni 1985. 

Der FK Sarajevo wurde nach 1966/67 zum zweiten Mal jugoslawischer Meister. Erstmals dabei war Aufsteiger NK Iskra Bugojno.

Modus 
18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Klubs stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia 1984/85 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1984/85